Zambézie est :
 le premier nom donné jusqu'en 1895 par les colonisateurs britanniques à la Rhodésie, la Zambézie du Nord devenant la Rhodésie du nord (actuelle Zambie) et la Zambézie du Sud la Rhodésie du Sud (actuelle Zimbabwe),
 une province côtière du Mozambique au sud de Nampula, dont le chef-lieu est Quelimane, sur le Rio dos Bons Sinais.

Homonymie